Libor Procházka (né le  à Vlašim en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club
Il commence sa carrière dans le championnat de Tchécoslovaquie en 1991 en jouant pour le HC Kladno. Même si en 1993, il est choisi par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey lors de la dixième ronde (), il continue à jouer jusqu'à la fin de la saison 1996-1997 avec Kladno qui évolue à partir de 1993 dans le championnat tchèque.

Il rejoint alors la première division de finlandaise, l'Elitserien et le club de l'AIK IF. Il ne reste qu'une saison avec l'AIK IF puis retourne dans son pays sous les couleurs de l'HC Třinec pour une nouvelle saison.

En 1999-2000, il joue une saison en Amérique du Nord pour l'équipe de la Ligue américaine de hockey des IceCats de Worcester. Il ne joue qu'une quarantaine de matchs et retourne par la suite une nouvelle fois dans son pays.

Par la suite, il va porter plusieurs maillots du championnat tchèque. En 2005, il joue une nouvelle fois dans le championnat finlandais, pour le Skellefteå AIK puis il joue au cours de la saison 2006-2007 avec le même club mais également avec son premier club, le HC Kladno.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992||HC Kladno||1.liga tch. ||5||0||0||0||0||2||0||0||0||0
|-
|1992-1993||HC Kladno||Extraliga tch.||34||2||2||4|| || || || || ||
|-
|1993-1994||HC Kladno||Extraliga ||41||4||7||11|| ||8||0||3||3||
|-
|1994-1995||HC Kladno||Extraliga ||51||6||17||23||95|| || || || ||
|-
|1995-1996||HC Kladno||Extraliga ||38||6||10||16|| ||8||2||1||3||
|-
|1996-1997||HC Kladno||Extraliga ||49||4||15||19||108||3||0||0||0||4
|-
| rowspan=2|1997-1998||AIK IF||Elitserien ||43||3||4||7||92|| || || || ||
|-
| AIK IF||Division 1|| || || || || ||5||0||0||0||10
|-
|1998-1999||HC Třinec||Extraliga ||51||9||28||37||91||7||1||4||5||30
|-
|1999-2000||IceCats de Worcester||LAH||36||2||6||8||32||3||0||0||0||2
|-
| rowspan=2|2000-2001||HC Karlovy Vary||Extraliga ||51||3||14||17||99|| || || || ||
|-
| HC Karlovy Vary||1.liga || || || || || ||6||0||2||2||4
|-
|2001-2002||HC Třinec||Extraliga ||52||7||10||17||80||6||0||2||2||10
|-
|2002-2003||HC Třinec||Extraliga ||43||6||22||28||42||11||0||1||1||12
|-
|2003-2004||HC Sparta Prague||Extraliga ||31||2||7||9||40||13||2||5||7||20
|-
| rowspan=2|2004-2005||HC Sparta Prague||Extraliga ||31||2||3||5||16|| || || || ||
|-
| HC Plzeň||Extraliga ||15||1||3||4||14|| || || || ||
|-
|2005-2006||HC Kladno||Extraliga ||43||4||11||15||76|| || || || ||
|-
|2005-2006||Skellefteå AIK||Allsvenskan||8||1||4||5||14||10||2||2||4||14
|-
|2006-2007||HC Kladno||Extraliga ||13||2||0||2||32|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2006-2007||Skellefteå AIK||Elitserien||43||0||4||4||73|| || || || ||
|-
| Skellefteå AIK||Allsvenskan|| || || || || ||10||0||0||0||12
|-
|2007-2008||HC Kladno||Extraliga ||8 || 0 || 1 || 1 || 12 || || || || ||
|-
|2007-2008 || Leksands IF || Allsvenskan || 35 || 1 || 7 || 8 || 57 || 10 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
|2008-2009|| HC Sparta Prague ||Extraliga || 43|| 1|| 5|| 6|| 71|| 4|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HC Kladno ||Extraliga || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || ||
|-
| HC Berounští Medvědi || 1.liga || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || ||
|-
|2010-2011|| HC Kladno ||Extraliga || 52|| 1|| 9|| 10|| 72|| || || || ||
|-
|2011-2012|| HC Kladno ||Extraliga || 42|| 1|| 5|| 6|| 61|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|rowspan=2|2012-2013|| HC Kladno ||Extraliga || 31|| 0|| 1|| 1|| 26|| 10|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| IHC Písek ||Extraliga || 4|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HC Kladno ||Extraliga || 39 || 1 || 3 || 4 || 40 || 17 || 1 || 2 || 3 || 26

Carrière internationale 
Il représente la Tchécoslovaquie lors du championnat d'Europe junior de 1991 puis à la suite de la partition du pays, il porte les couleurs de la République tchèque lors des compétitions internationales suivantes :

Championnat du monde junior
1994 - 
Championnat du monde
1997 - 
1998 -  Médaille de bronze
1999 -  Médaille d'or
Jeux olympiques d'hiver
1998 -  Médaille d'or

Références

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Leksands IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion olympique tchèque
Champion olympique de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Naissance en avril 1974
Naissance à Vlašim
Naissance en Tchécoslovaquie